Kliem ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kliem (1887–1945), deutscher Mathematikhistoriker
 Fritz W. Kliem (1901–1989), deutscher Maler und Grafiker
 Helmut Kliem (1939–1970), deutsches Maueropfer
 Kurt Kliem (* 1931), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker (SPD)
 Manfred Kliem (1934–2013), deutscher Historiker und Ortschronist
 Wolfgang Kliem (1936–2003), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Kliem ist der Ortsname von:
  Kliem (Gemeinde Sinabelkirchen), Ortsteil von Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Kliehm
 Klieme
 Kliems
 Klim
 Gliem